Grand Bay kan syfta på:

Dominica 

 Berekua, parishhuvudort, Saint Patrick,

Kanada 

 Grand Bay, Newfoundland, vik,

USA 

 Grand Bay, Alabama, ort, Mobile County, 

Robotskapade Dominicaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar